

Architettura

Belgio
 Waterpoort – edificio di Anversa

Paesi Bassi
 Waterpoort – edificio di Gorinchem
 Waterpoort – edificio della Herman Moerkerkplein di 's-Hertogenbosch
 Waterpoort – edificio della Sint-Geertruikerkhof di 's-Hertogenbosch
 Waterpoort – edificio di Sneek
 Waterpoort – edificio di Tiel
 Waterpoort – edificio di Zutphen
 Waterpoort – edificio di Zwolle

Geografia
 Waterpoort – valle del Soutpansberg, catena montuosa del Sudafrica